Нуево Бетел има више значења:

 Нуево Бетел (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Бетел (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику